Анџела Басет () је америчка глумица, рођена 16. августа 1958. године у Њујорку (САД).

Улоге 

|-
| 1986. || || -{F/X}- || || 
|-
| 1990. || || -{Kindergarten Cop}- || || 
|-
| 1991. || Чупавци 4: Нападају твој свемир || -{Critters 4}- || Фран ||
|-
| 1991. || || -{Boyz n the Hood}- || ||
|-
| 1991. || || -{City of Hope}- || || 
|-
| 1992. || || -{Passion Fish}- || || 
|-
| 1992. || || -{Innocent Blood}- || || 
|-
| 1992. || || -{The Jacksons: An American Dream}- || || 
|-
| 1992. || || -{Malcolm X}- || ||
|-
| 1993. || || -{What's Love Got to Do with It?}- || || 
|-
| 1993. || || -{I, Tina}- || ||
|-
| 1995. || Вампир у Бруклину || -{Vampire in Brooklyn}- || Рита Ведер || 
|-
| 1995. || || -{Panther}- || || 
|-
| 1995. || Чудни дани || -{Strange Days}- || || 
|-
| 1995. || || -{Waiting to Exhale}- || || 
|-
| 1997. || Контакт || -{Contact}- || || 
|-
| 1997. || || -{Off the Menu: The Last Days of Chasen's}- || || 
|-
| 1998. || || -{How Stella Got Her Groove Back}- || || 
|-
| 1999. || || -{Music of the Heart}- || || 
|-
| 2000. || || -{Supernova}- || || 
|-
| 2000. || || -{Whispers: An Elephant's Tale}- || || 
|-
| 2000. || || -{Boesman and Lena}- || || 
|-
| 2001. || Плен || -{The Score}- || || 
|-
| 2002. || Држава сунца || -{Sunshine State}- || || 
|-
| 2002. || || -{The Rosa Parks Story}- || || 
|-
| 2003. || || -{Unchained Memories: Readings from the Slave Narratives}- || || 
|-
| 2003. || || -{Masked and Anonymous}- || || 
|-
| 2004. || || -{The Lazarus Child}- || || 
|-
| 2004. || || -{Mr. 3000}- || || 
|-
| 2005. || Господин и госпођа Смит || -{Mr. & Mrs. Smith}- || ||
|-
| 2006. || || -{Akeelah and the Bee}- || ||
|-
| 2007. || || -{Meet the Robinsons}- || || 
|-
| 2007. || || -{Toussaint}- || || 
|-
| 2018. || Црни пантер || -{Black Panther}- || Рамонда ||
|-
| 2018. || Немогућа мисија: Разилажење || -{Mission: Impossible – Fallout}- || Ерика Слоан ||
|-
| 2018. || Бамблби || -{Bumblebee}- || Шатер || глас
|-
| 2019. || Осветници: Крај игре || -{Avengers: Endgame}- || Рамонда || камео
|-
| 2020. || Душа || -{Soul}- || Доротеа Вилијамс || глас
|-
|2021. || Метак и милкшејк || -{GunpowderMilkshake}-||Ана Меј||
|-
| 2022. || Црни пантер: Ваканда заувек || -{Black Panther: Wakanda Forever}-'' || Рамонда ||
|-

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1958.
Америчке глумице
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сатурн